

Cinéma 

 Tainted Money, film muet américain réalisé par Burton L. King, sorti en 1914 ;
 Tainted Money, film muet américain réalisé par Ulysses Davis, sorti en 1915 ;
 Tainted Money, titre original du film américain Le Chantier sous la falaise réalisé par Henry MacRae, sorti en 1924